Села:
 Жовтневе (в минулому — Рокити) — Семенівського району Полтавської області;
 Жовтневе (в минулому — Янжуловка) — Семенівського району Чернігівської області.